Elsmere (Delaware)
Elsmere (Kentucky)

Veja também
Ellesmere

Desambiguações de topônimos